Sully Erna - o vocalista e compositor principal da banda de heavy metal/hard rock Godsmack
Sully Prudhomme - um poeta francês
Sully (filme) - filme estadunidense de 2016
Victor Sullivan - personagem do jogo eletrônico Uncharted.

Localidades

Sully (Iowa)
Condado de Sully

Sully (Calvados)
Sully (Oise)
Sully (Saône-et-Loire)
Ou ainda:
Sully-sur-Loire
Castelo de Sully-sur-Loire
Vallon-en-Sully
Sully-la-Chapelle

Desambiguação